Всеукраинские съезды Советов — высший орган власти Советской Украины в 1917—1937 годах.

 Первый Всеукраинский съезд Советов — съезд 4 (17) декабря 1917 года в Киеве (в составе Украинской Народной Республики (УНР), поддержка УНР) и альтернативный съезд 11—12 (24—25) декабря 1917 года в Харькове (в составе УНР, провозглашение Украинской Народной Республики Советов (УНРС)).
 Второй Всеукраинский съезд Советов — съезд 17—19 марта 1918 года в Екатеринославе (в составе УНРС). Объединение советских образований на территории Украины в единую Украинскую Советскую Республику.
 Третий Всеукраинский съезд Советов — съезд 8—10 марта 1919 года в Харькове. Провозглашение Украинской Социалистической Советской Республики.

Съезды Советов